Swatoslau bezeichnet

 Svatoslav u Třebíče, Gemeinde in Tschechien
 Svatoslav u Tišnova, Gemeinde in Tschechien